Schadow der Name folgender Orte:

 Alt-Schadow, Ortsteil von Märkisch Heide, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Neu Schadow, Gemeindeteil von Märkisch Heide, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Schadow (Friedland), Ortsteil von Friedland, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg

Schadow ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Dietrich Schadow (1797–1869), deutscher Architekt und Baumeister
 Alexander Schadow (* 1958), deutscher Maler und Grafiker
 Alexei Semjonowitsch Schadow (1901–1977), sowjetischer Armeegeneral
 Ben Schadow (* 1976), deutscher Musiker, Songwriter und Musikproduzent
 Felix Schadow (1819–1861), deutscher Maler

 Hans Schadow (1862–1924), deutscher Maler und Hochschullehrer
 Johann Gottfried Schadow (1764–1850), deutscher Bildhauer
 Johann Gottfried Rudolf von Schadow-Godenhaus (1826–1890), königlich preußischer Generalleutnant
 Rudolf Schadow (1786–1822), deutscher Bildhauer
 Thomas Schadow (* 1954), Bürgermeister von Oberursel 1990–1996

Schadow steht für:

 (5265) Schadow, Asteroid des Hauptgürtels
 Schadow-Gymnasium, Gymnasium in Berlin-Zehlendorf

Siehe auch:

 Schadowstraße
 Schadows Schachklub, Schachclub in Berlin
 Schadau